Bogoridi (,  bzw. Vogorides) ist der Name einer bedeutenden, teilweise hellenisierten bulgarischen Adelsfamilie (Knjaze) aus Kotel. Laut der Historikerin Wera Bonewa leitet sich der Nachname vom seinem Großvater Sophronius von Wraza, der in seine spätere Jahre eines seiner Portraits als Sophronius Bogoridi unterschrieb und somit seine geistige Verbindung mit dem bulgarischen Herrscher betonen wollte.

Stefan Bogoridi (1775–1859) legte während seiner Ausbildung Colegiul Sfântul Sava in Bukarest seinen Geburtsnamen Stojko Zonkow Stojkow ab und nahm, wie auch sein Bruder Atanas den neuen Namen zu Ehren des bulgarischen Fürsten Boris I. an. 

Die Bogoridis erhielten durch das Osmanische Reich hohe Positionen in den Fürstentümern Walachei und Moldau, übernahmen wichtige Posten in Armee und Regierung und wurden zum Teil in europäischen Ländern als Botschafter tätig. Gleichzeitig waren sie auch Förderer der Bulgarischen Nationalen Wiedergeburt und kämpften für eine unabhängige bulgarische Kirche. Sie unterstützten durch Stipendien hochbegabte Bulgaren (wie z. B. Gawril Krastewitsch, Georgi Rakowski). Heute sind viele Orte, Einrichtungen und Straßen nach ihnen benannt.

Familienmitglieder:
 Sophronius von Wraza (1739–1813), geboren Stojko Wladislawow war ein bulgarischer Bischof, Historiker und Schriftsteller
 Stefan Bogoridi (1775–1859), geboren Stojko Zonkow Stojkow, Fürst des Fürstentums Samos, Enkel von Sophronius von Wraza
 Atanas Bogoridi (um 1788–1826), Schriftsteller
 Aleksandar Bogoridi (1822–1910), Generalgouverneur von Ostrumelien (28. Mai 1879 – Mai 1884)
 Nikola Bogoridi (1820–1863), Kaymakam des Fürstentums Moldau
 Emanuil Bogoridi (1847–1935), rumänischer Fürst

Einzelnachweise 

Bulgarisches Adelsgeschlecht